Уильям Рассел Истерли (; ) — американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета.

Биография 
Уильям родился 7 сентября 1957 года в Моргантаун (Западная Виргиния) в США.

В 1979 году получил степень бакалавра искусств по экономике и математике в . В 1985 году был удостоен докторской степени по экономике в Массачусетском технологическом институте.

Преподавательскую деятельность У. Истерли начал в качестве помощника преподавателя в 1984—1985 годах в Массачусетском технологическом институте. С 2003 года является профессором экономики Нью-Йоркского университета.

У. Истерли работал экономистом в  в 1980—1981 годах, научным сотрудником в  в 1983—1984 годах, а в 1983 году работал консультантом правительства Ямайки. В 1985—2001 годах работал во Всемирном банке: в качестве операционного экономиста Западной Африки и в отделе Колумбии в 1985—1987 годах, экономиста Доклада о мировом развитии в 1988 году, старшего советника отдела макроэкономики и роста в 1989—2001 годах. В 2002 году работал в Институте мировой экономики Петерсона и в . В 2007—2008 годах был приглашённым преподавателем в Брукингском институте.

У. Истерли был соредактором  в 2009—2011 годах, помощником редактора  и , .

В настоящий момент Истерли является членом консультационного совета  с 2011 года, сотрудником Бюро исследований и экономического анализа развития, научным сотрудником Национального бюро экономических исследований, содиректором научно-исследовательского института развития.

Вклад в науку 
У. Истерли считает, что необходимо, осуществляя помощь развивающимся странам, спрашивать у самих жителей их потребности, а существующие институты рассматривать не как преграду для развития, а как эффективное решение в местных условиях, а соблюдение прав бедных позволяет справляться с бедностью намного лучше, чем любые государственные программы.

Награды 
За свои достижения в области экономики был удостоен рядом наград:
 1989 — грант исследовательского комитета Всемирного банка за работу «Макроэкономика дефицита государственного сектора»,
 1992 — грант исследовательского комитета Всемирного банка за работу «Как национальная политика влияет на долгосрочный экономический рост?»,
 1994 — грант исследовательского комитета Всемирного банка за работу «Модели роста»,
 1996 — грант исследовательского комитета Всемирного банка за работу «Международные измерения школьного обучения и его качества»,
 1997 — грант исследовательского комитета Всемирного банка за работу «Уникальный набор данных для проверки гипотезы об инфляции и стабилизации»,
 2001 — грант исследовательского комитета Всемирного банка за работу «Развитие, демократия и государственное принуждение»,
 2003, 2004, 2005 — грант от Нью-Йоркского университета,
 2006, 2008, 2013 — грант от фонда Джона Темплтона,
 2008 — двухлетний грант от ,
 2008 — двухлетний грант от ,
 2008 — премия Хайека от  за книгу «Бремя белого человека: почему усилия Запада помочь остальным сделали так много плохого и так мало хорошего»,
 2008 — топ-100 мировых мыслителей по версии журнала Foreign Policy,
 2009 — премия Хайека от Городского университета Нью-Йорка,
 2009 — грант от Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
 2010, 2014 — грант от фонда Томсона У. Смита,
 2011 — шестой из самых почитаемых экономистов до 60 лет от ,
 2013 — премия Адама Смита от ,
 2014 — самый цитируемый исследователь по версии Thomson Reuters.

Библиография 

 Истерли У. . — : ИКСИ, 2006. — 352 с. — ISBN 5-90277-07-06 (англ. The Elusive Quest for Growth. Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics, 2001) SHTML 
 Истерли У.  / Науч. ред. перевода Д. Шестаков. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. — 496 с. — ISBN 978-5-93255-453-1 (англ. The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor, 2014) PDF 
 Easterly W. The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, New York: Penguin Press, 2006
 Easterly W., Pennings S. How Much Do Leaders Explain Growth? An Exercise in Growth Accounting // Development Research Institute Working Paper No. 95, March 2015
 Easterly W., Reshef A., Daruich D. Success in international trade: the surprising size and instability of hyper-specializations in exports, December 2015
 Easterly W., Anzoategui D., Pennings S. How much long-run economic growth happens at the country level?, March 2016
 Easterly W., Freschi L., Pennings S. A Long History of a Short Block: Four Centuries of Development Surprises on a Single Stretch of a New York City Street // Development Research Institute Working Paper, February 2016

Примечания 

Выпускники Государственного университета Боулинг Грин
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института

Преподаватели Нью-Йоркского университета